Viseći šaš može označavati:
 Viseći šaš (Scirpus), Scirpus pendulus Muhl., biljna vrsta iz porodice Cyperaceae, pripada rodu šašina.
 Viseći šaš (Carex), Carex pseudocyperus L., biljna vrsta iz porodice Cyperaceae, pripada rodu šaš.